znak – pojęcie z dziedziny semiotyki
 znak – znak liczby, relacja liczby rzeczywistej względem liczby 0

 Organizacje i ruchy społeczne
 Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” – polskie wydawnictwo literackie
 „Znak” – ruch społeczno-polityczny
 „Znak” – organizacja konspiracyjna

 Czasopisma
 „Znak” – pismo konspiracyjne
 „Znak” – miesięcznik

 Utwory i nagrania muzyczne 
 Znak – album zespołu Profanacja
 „Znak” – singel Ewy Farnej

Zobacz też